Capote puede hacer referencia a:

Personas
Truman Capote, periodista y escritor estadounidense.

Lugares
 Capote, antiguo yacimiento aurífero en Chile.
 Capote, paraje de la provincia Hato Mayor, República Dominicana.

Indumentaria
Capote, prenda de abrigo.
Capote de brega, instrumento para torear, de tela y con forma de capa.
Capote de paseo, capa corta de seda, bordada en oro y lentejuelas, que visten los toreros.

Arte
Capote, película estadounidense de 2005 que narra la vida de Truman Capote.
El capote, cuento de Nikolái Gogol.

Expresiones
Hacer capote, forma coloquial de designar la acción de obtener todas las cartas en el juego del tute.
Me dije, para mi capote, expresión del español del siglo XVII-XVIII (aparece con frecuencia en la novela El lazarillo de Tormes) que significa Me dije a mí mismo.